Cardoni ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Cardoni (1920–1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ennio Cardoni (1929–2012), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Cardoni (1802–1873), italienischer Geistlicher, Bischof und Präsident der Akademie für den kirchlichen Adel
 Jeff Cardoni (* 1970), US-amerikanischer Filmkomponist, Songwriter und Musiker
 Manuel Cardoni (* 1972), luxemburgischer Fußballspieler